Chisel (englisch für Meißel) steht für:

 Chisel (Band), US-amerikanische Punk-Rock-Band (1990 bis 1997)
 Cold Chisel, australische Rockband (1973 bis 1984, ab 2009)

Siehe auch:
 Chisel Peak